Rudolf Habsburško-Lotarinški je lahko:

 Rudolf Habsburško-Lotarinški (1788–1831) - nadškof in kardinal, sin cesarja Leopolda II.
 Rudolf Habsburško-Lotarinški (1858–1889) - prestolonaslednik Avstrije, Ogrske in Češke, edini sin cesarja Franca Jožefa I.